Сен-Гратья́н-Савіньї́, Сен-Ґратьян-Савіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 40 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Гратьян-Савіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Гратьян-Савіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр